Александр Эйгенсон:
 Эйгенсон, Александр Генрихович (1914—1979) — учёный в области буровой техники, инженер-нефтяник, двоюродный брат М. С. Эйгенсона.
 Эйгенсон, Александр Сергеевич (1912—1999) — советский нефтехимик, организатор нефтехимической промышленности, двоюродный брат А. Г. Эйгенсона.